Сан Поло може да се отнася за:

 Сан Поло – административен район на Венеция
 Сан Поло д'Енца – градче и община в Северна Италия, провинция Реджо Емилия, регион Емилия-Романя
 Сан Поло дей Кавалиери – градче и община в Централна Италия, провинция Рим, регион Лацио
 Сан Поло ди Пиаве – градче и община в Северна Италия, провинция Тревизо, регион Венето
 Сан Поло Матезе – село и община в Южна Италия, провинция Кампобасо, регион Молизе

Вижте също 
 Поло (пояснение)